Vinter X Games 2015  hölls den 21 januari - 25 januari 2015 i Aspen, Colorado USA. Det var det fjortonde året i rad som X Games hölls i Aspen. Evenemanget sändes av SVT Play i Sverige. 

Det blev två svenska medaljer i 2015 års X Games, båda i slopestyle. Emma Dahlström tog ett guld och Sven Thorgren tog ett brons .

Resultat

Medaljfördelning

Skidor

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Herrarnas Slopestyle

Damernas Slopestyle

Herrarnas Monoski X

Snowboard

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Damernas Slopestyle

Herrarnas Slopestyle

Herrarnas Snowboard X (boardercross)

Damernas Snowboard X (boardercross)

Snöskoter

Speed & Style

Längdhopp

Skotercross

Backe

Referenser

Externa länkar 
 

X Games
Sportåret 2015
2015 i USA
Sportevenemang i Colorado